Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 4-му колі її перемогла Вікторія Азаренко.

У фіналі сьома сіяна і фіналістка турніру 2006 року Світлана Кузнецова перемогла Дінару Сафіну з рахунком 6–4, 6–2 за 74 хвилини. Це був третій повністю російський фінал за всю історію турнірів Великого шолома і перший з 2004 року.

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Дінара Сафіна (фінал)
  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (3 коло)
  Олена Дементьєва (3 коло)
  Єлена Янкович (4 коло)
  Віра Звонарьова (знялась через травму ліктя)
  Світлана Кузнецова (переможець)
  Ана Іванович (4 коло)
  Вікторія Азаренко (чвертьфінал)
  Каролін Возняцкі (3 коло)
  Надія Петрова (2 коло)
  Агнешка Радванська (4 коло)
  Маріон Бартолі (2 коло)
  Флавія Пеннетта (1 коло)
  Чжен Цзє (2 коло)
  Амелі Моресмо (1 коло)
  Патті Шнідер (1 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (2 коло)
  Кая Канепі (1 коло)
  Домініка Цібулкова (півфінал)
  Алізе Корне (2 коло)
  Карла Суарес Наварро (3 коло)
  Аліса Клейбанова (1 коло)
  Александра Возняк (4 коло)
  Лі На (4 коло)
  Анна Чакветадзе (1 коло)
  Анастасія Павлюченкова (3 коло)
  Сібіль Баммер (2 коло)
  Агнеш Савай (4 коло)
  Саманта Стосур (півфінал)
  Пен Шуай (1 коло)
  Івета Бенешова ''(3 коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня половина 

 Секція 1 

| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Саут
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=5
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Коен-Алоро
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Ц Чжен
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Д Сафіна
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= В Дяченко
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ж Куен
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=62
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=27
| RD2-team04={{Nowrap| А Павлюченкова}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= П Герцог
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Резаї
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=32
| RD2-team05= І Бенешова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Кудрявцева
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Т Танасугарн
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= А Іванович
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01= В Азаренко
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=22
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=2
| RD3-seed03=32
| RD3-team03= І Бенешова
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= А Іванович
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01=

Секція 8 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=14
| RD1-team01= Ф Пенетта
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Ґлетч
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б Заглавова-Стрицова
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Домінгес Ліно| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=9
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М Сантанджело
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= П Мартич
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Мікулеску
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= А Возняк
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=31
| RD1-team09= П Шуай
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= В Кутузова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В Руано Паскуаль
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Вільямс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Л Домінгес Ліно
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=24
| RD3-team02= А Возняк
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= С Вільямс
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3='''6
| RD4-seed01=24
| RD4-team01= А Возняк
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Посилання 
Main Draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2009
2009 у тенісі